— фамилия. Известные носители:
 Хигути, Аса (род. 1970) — японская мангака.
 Хигути, Вакаба (род.2001) — японская фигуристка-одиночница.
 Хигути, Итиё (1872—1896) — японская писательница.
 Хигути, Киитиро (1888—1970) — генерал-лейтенант японской императорской армии во второй мировой войне.
 Хигути, Рэй (род. 1996) — японский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Хигути, Ютака (род.1949) — японский фигурист-одиночник, впоследствии тренер.
 Хигути, Ютака — музыкант, басист японской рок-группы BUCK-TICK.